Маргит:
 Маргит — остров на реке Дунай в черте города Будапешта.
 Мост Маргит — мост через Дунай в Будапеште.
 «Маргит» () — оборонительная линия венгерско- и немецко-фашистских войск в Венгрии в годы Второй мировой войны.
 Маргит () — город в Англии.
 Маргит — населённый пункт в ЮАР.
  — город в округе Брауард, Флорида.
  — город в округе Атлантик, Нью-Джерси.
  — небольшой город в Тасмании, Австралия.
  — пригород в Квинсленде, Австралия.
 «» — древнегреческий шуточный эпос.